В данной статье представлен список глав города Железногорска Курской области с 1963 года по настоящее время. 1 февраля 1963 года Железногорск был отнесен к категории городов областного подчинения. В это же время был назначен первый председатель горисполкома. В 1991 году вместо председателя горисполкома была учреждена должность главы города Железногорска.

Председатели горисполкома

Главы города

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Железногорска. Историческая справка о руководителях

Железногорск
Главы Железногорска